Tunoqqusaannguaq bezeichnet:
 Tunoqqusaannguaq (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tunoqqusaannguaq (Sund, Sisimiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland